Ранчо Рафаел има више значења:

 Ранчо Рафаел (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Рафаел (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику